Steve Cole peut désigner :
 Steve Cole (né en 1970), un saxophoniste Américain
 Steve Cole (né en 1971), un écrivain anglais de livres pour enfants

Homonymie de personnes